Entrepôt est un mot français pouvant désigner :

 un entrepôt, un bâtiment ou lieu de stockage ;
 un entrepôt grande hauteur automatisé (EGHA) ;
 en informatique, un entrepôt de données ou base de donnée décisionnelle (cf. aussi  warehouse management system).

Toponymes en France

Bourgogne-Franche-Comté 
 Entrepôts Anthony

Guadeloupe 
 Ancien entrepôt Darboussier

Grand-Paris 
 L'Entrepôt (cinéma)
 Entrepôt Macdonald 
 Entrepôts de Bercy
 Entrepôts des magasins généraux de Paris

Hauts-de-France 
 Entrepôt aux sels de Saint-Valery-sur-Somme

La Réunion  
 Entrepôt Kerveguen

Nouvelle-Aquitaine 
 Entrepôt Lainé

Toponymes hors France

Allemagne 
 Entrepôt G
 Entrepôts du Kanada (Auschwitz)

Belgique 
 Entrepôt royal (Bruxelles)
 Entrepôt Van Cutsem

Japon 
 Entrepôts de réfrigération d'Arafune et d'Azumaya

Lettonie 
 Entrepôts rouges de Riga

Serbie 
 Entrepôt de céréales Bojana sur la Save

Tchéquie 
 Entrepôt tchèque à Novi Sad

Voir aussi 
 Entreposage 
 Entrepôt 13, série américaine (Warehouse 13)
 Garde-meuble